Magertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Magertjärnen, sjö i Lekebergs kommun,  (2,5 ha)
Magertjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Magertjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Magertjärnarna, sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Magertjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,72 ha)
Magertjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Magertjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn